Le prugne della California (The California Raisins) è una serie televisiva animata statunitense del 1989.

Incentrata sull'omonimo gruppo musicale fittizio, tutte le voci sono state cantate dal musicista Buddy Miles.

The California Raisins ha avuto una grande popolarità intorno agli anni '80, principalmente attraverso le pubblicità televisive in claymation e gli speciali animati incentrati sulla serie, vincendo anche un Emmy Award e una nomination. Il nome italiano Le prugne della California è stato dato erroneamente alla serie dato che in inglese la parola "raisins" significa uva passa e non prugne (prune in inglese), infatti gli stessi personaggi pronunciano frasi come: "Arrivano le uvette californiane!". Probabilmente il nome prugne era stato dato poiché a primo impatto visivo i personaggi sembrano delle prugne.

Episodi

Note

Collegamenti esterni